A Babos régi magyar családnév. Lehet foglalkozás név (babot termesztő személy) vagy testi tulajdonságnév (himlőhelyes, ragyás).

Híres Babos nevű személyek 
 Babos Ágnes (1944–2020) magyar kézilabdázó, edző
 Babos Gyula (1949-2018) magyar dzsesszgitáros
 Babos Gábor (1974) magyar labdarúgó
 Babos Kálmán (1825–1892) magyar jogász
 Babos Tímea (1993) magyar teniszező

Források

Magyar családnevek